Lebeda může být:

 Lebeda (rod) (Atriplex) – rod rostlin z čeledi laskavcovité
 Lebeda rozkladitá

Příjmení osob:
 Adolf Lebeda (1913–1997) – český judista, vedoucí první československé reprezentace, autor příruček juda
 Anton Vincenz Lebeda (1798–1857) – český puškař
 Antonín Viktor Lebeda (1873–1946) – zpěvák
 Jan Lebeda – existuje více osob téhož jména a příjmení
 Jaroslav Lebeda (1910–1944) – český pedagog, akademický malíř, grafik, ilustrátor učebnic a knih pro mládež a redaktor dětského časopisu. Za protektorátu spoluzakladatel ilegální organizace NRVI (Národní revoluční výbor inteligence)
 Jiří Lebeda (1937–2021) – český kameraman
 Otakar Lebeda (1877–1901) – český malíř
 Pavel Lebeda (* 1940) – český lékař a politik
 Tomáš Lebeda (* 1976) – český politolog
 Václav Lebeda (* 1992) – český folk-popový zpěvák a písničkář